Валт Эрнштрейт (; ; род. 26 мая 1974, Рига) — латвийский филолог, поэт и общественный деятель, активист ливского языкового возрождения.

Окончил отделение финно-угорской филологии Тартуского университета (2002), затем учился в аспирантуре Латвийского университета. В 2010 году защитил докторскую диссертацию «Формирование ливской письменности» (). С 2011 г. ведёт исследовательскую работу в Тартуском университете.

В 1994 г. основал Центр ливской культуры () и до 1996 г. руководил им.

С 1994 по 1995 год редактор ливского журнала Õvā. Один из основателей портала Livones. 

Публикует стихи, написанные на латышском и ливском языках. Книги стихов Эрнштрейта опубликованы также в переводах на эстонский (; 2013) и английский (; 2014) языки. Составил антологию ливской поэзии.

Кавалер норвежского Ордена Святого Олафа (1998), эстонского Ордена Креста земли Марии IV класса (2012), финского Ордена Льва Финляндии (2013), латвийского Креста Признания (2015).

С 2018 г. ― директор в том же году основанного Ливского института Латвийского университета.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Эстонского научно-исследовательского портала
 Teadusdoktor käib mööda liivi radu: [Интервью с В. Эрнштрейтом] // Postimees (Тарту), 9.12.2011.
 Валт Эрнштрейт. Сонная артерия Риги: Стихи / Пер. с латышского А. Заполь // «Новые облака», № 1-2, 2015.
 Валт Эрнштрейт. Такие, как мы: Стихи / Пер. с ливского Д. Кузьмин // TextOnly, вып. 49 (2’18).

Выпускники Тартуского университета
Персоналии:Ливская народность